AVZ peut faire référence à :
 Austral Volcanic Zone (en français, ceinture volcanique andine) ;
 le code de la compagnie aérienne espagnole Air Valencia.

Voir aussi 
 AVZ Antiviral Toolkit, un anti-virus